Die Basketball-Bundesliga-Saison 2001/02 war die 36. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer.

Saisonnotizen 
 Meister und Pokalsieger der Saison 2001/02 wurde Alba Berlin.
 Das BBL All-Star Game 2002 fand am 5. Januar 2002 vor 8.500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt. Sieger wurde mit 112:102 der Norden. MVP wurde Reggie Bassette (RheinEnergy Cologne).

Aufsteiger zur Saison 
Aufsteiger waren die WiredMinds Tübingen. Die Lizenz des zweiten sportlichen Aufsteigers Rhöndorf wurde indirekt auf RheinEnergy Cologne mit Hilfe einer Wildcard übertragen. Ersetzt wurden die abgestiegenen Teams BCJ Hamburg Tigers und SSV ratiopharm Ulm.

Endstände

Hauptrunde 

Fett Finalrunde

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, bei mehr als zwei punktgleichen Teams bestimmt eine Minitabelle der beteiligten Teams deren Reihenfolge.

Abstiegsrunde 
Die Punkte der Hauptrunde wurden mit übernommen, danach spielte noch einmal jeder gegen jeden (10 Spiele). Hier der Endstand nach der Abstiegsrunde: 

Fett Absteiger

Die Wired Minds Tübingen wurden auf Grund einer um wenige Stunden verspäteten Abgabe der Meldung der Neuverpflichtung des Spielers Roman Horvat bestraft. Alle Partien, in denen der Spieler eingesetzt wurde und Tübingen gewann, wurden nachträglich durch die BBL mit 0:1 Körben und 0:2 Punkten gewertet. Dies betraf in der Abstiegsrunde die Spiele Tübingen-Braunschweig, Tübingen-Oldenburg, Tübingen-Würzburg und Mitteldeutscher BC-Tübingen.
Der Mitteldeutsche BC konnte die Klasse halten, da als einzigem Aufsteiger der EnBW Ludwigsburg die Lizenz für die Bundesliga erteilt wurde. Einziger Absteiger waren somit die Wired Minds Tübingen.

Finalrunde

Meistermannschaft

Ehrungen 2001/02 

Quelle:

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2001/02
Basketballsaison 2001/02